Geological Society steht für
Geological Society of London 
Geological Society of America
Siehe auch: 
Geologische Gesellschaft